Kiyoshige ist der Familienname folgender Personen:
Koyama Kiyoshige (1914–2009), japanischer Komponist und Musikpädagoge
Torii Kiyoshige (18. Jahrhundert), japanischer Maler und Holzschnittzeichner